Naturpark Eisenwurzen steht für:
 Naturpark Eisenwurzen (Niederösterreich), NPK 20, im nordöstlichen Voralm-Gamsstein-Gebiet der Ybbstaler Alpen
 Naturpark Steirische Eisenwurzen, im westlichen und südlichen Voralm-Gamsstein-Gebiet der Ybbstaler Alpen